Georg Wind ist der Name folgender Personen:

* Georg Wind (1593–1644), dänischer Admiral und Reichsrat, siehe Jørgen Vind
 Georg Wind (Maler) (vor 1618–1648), deutscher Maler
 Georg Wind (Architekt) (1878–nach 1907), deutscher Architekt und Regierungsbaumeister
 Georg Wind (geboren vor 1988), deutscher Musiker, siehe George Wind